Упырь, упыри:
 Упырь — в славянской мифологии живой или мёртвый колдун, убивающий людей и сосущий из них кровь.
 «Упырь» — сказка А. Н. Афанасьева.
 «Упырь» — повесть (рассказ) А. К. Толстого.
 «Упырь» — польский фильм ужасов 1967 года, экранизация повести А. К. Толстого.
 «Упырь» — российский остросюжетный фильм 1997 года.
 «Упырь» — чешско-украинский фильм 2015 года.
 Упырь в мифологии коми — мифологический персонаж загробного мира у коми.
 Упырь, гуль () — в арабской, персидской и тюркской мифологии оборотень, представитель нежити.

 Упырь Лихой — первый известный древнерусский писец, священник XI века, работавший в Новгороде в 1047 году.
 «Упыри» () — американский фильм 2013 года.
 Упыри — деревня в Оленинском районе Тверской области.